język kele – z rodziny austronezyjskiej
 język kélé – z rodziny bantu (Gabon, Kamerun, Kongo)
 język lokele – z rodziny bantu (Demokratyczna Republika Konga)